Fon (fonètica), realització fonètica sistemàtica d'un fonema 
 Fon (grup humà), grup ètnic que principalment habita a Benín i Togo 
 Fon (llengua), llengua parlada a Benín i Togo 
 Fon (unitat de mesura), unitat de mesura de la intensitat de la sensació sonora
 FON, iniciativa empresarial sorgida l'any 2005 amb l'objectiu de crear una gran comunitat WiFi que permeti aprofitar els avantatges que aquesta tecnologia oferix